Een verkeersweg:
 N97 (België)
 N97 (Frankrijk)
 Een voormalige verkeersweg:
 N97 (Nederland)